Рэгтайм:

 Рэгтайм — жанр американской музыки, особенно популярный с 1900 по 1918 год.
 Рэгтайм — художественный фильм режиссёра Милоша Формана, экранизация одноимённого романа Эдгара Лоуренса Доктороу.